Manfred Hirt ist der Name folgender Personen:

* Manfred Hirt (Maschinenbauingenieur) (* 1943), deutscher Maschinenbauingenieur, Hochschullehrer und Industriemanager 
 Manfred A. Hirt (* 1942), Schweizer Bauingenieur